Weberling ist der Name von

 Focko Weberling (1926–2009), deutscher Botaniker
 Johannes Weberling (* 1958), deutscher Jurist und Hochschullehrer